Марија од Гиза (енгл. Mary of Guise) је била краљица Шкотске од 1538 до 1542, супруга Џејмса V и регент за време малољетности њене кћери Мери. 

Рођена је 22. новембра 1515, у Бар ле Дику. Кад је имала 18 година, удала се за војводу Луја, који је 1537. умро а Марија је родила постхумног сина. Исте године је умрла и Магдалена Валоа, супруга Џејмса V Шкотског. Џејмс и Марија су венчани у катедрали Нотр Дам, 18. јуна 1538. Марија је за краљицу крунисана 22. фебруара 1540. Марија и Џејмс су заједно имали двојицу синова и ћерку Мери. 

Марија од Гиза је умрла 11. јуна 1560, у Единбургу, од отока. Наследила ју је ћерка Мери.

Породично стабло

Спољашње везе 

Династија Гиз
Рођени 1515.
Умрли 1560.
Династија Гиз
Династија Стјуарт
Шкотски монарси